ISO 639 standard navodi dvoslovne i troslovne oznake jezika, a trenutno postoji u tri inačice, koje su navedene u sljedećoj tablici. Tablica je sortirana po 639-1 kodu.

Oznake jezika
ISO 639 oznake
ISO 639 oznake jezika

Vanjske poveznice 
 xxxxxxxx. Change history of ISO 639-2 code hrv, 2008-06-28, Library of Congress (ISO 639-2/RA), Washington, preuzeto 2010-05-17